Serie A 1960-1961 – edizione del campionato di calcio italiano
 Serie A 1960-1961 – edizione del campionato di pallacanestro femminile italiano
 Serie A 1960-1961 – edizione del campionato di pallacanestro maschile italiano